En agriculture, une herse est un engin permettant un travail superficiel du sol.
 Au théâtre, une herse est une galerie lumineuse, permettant d'éclairer la scène.
 En architecture médiévale, une herse est un dispositif de défense, le plus souvent une sorte de grille, permettant d'obturer l'entrée d'une construction fortifiée.
 En architecture moderne, une herse (parfois appelée garde-cocu) est une séparation (souvent en serrurerie) sur les balcons filants.
 En technique, une herse est un dispositif utilisé par les forces de l'ordre pour arrêter un véhicule en crevant ses pneus.

Voir aussi